El Rancho ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 El Rancho (Colorado), im Jefferson County
 El Rancho (Kalifornien), im Tulare County
 El Rancho (Bernalillo County, New Mexico)
 El Rancho (Santa Fe County, New Mexico)
 El Rancho (Tennessee), im Washington County
 El Rancho (Utah), im Salt Lake County
 El Rancho (Wyoming), im Platte County

El Rancho ist der Name folgender Hotels
 El Rancho Hotel, Hotel in Gallup, New Mexico